Tribal-Klasse ist der Name folgender Militärschiffklassen:
 Tribal-Klasse (1905), eine Klasse von Zerstörern der Royal Navy
 Tribal-Klasse (1936), eine Klasse von Zerstörern der Royal Navy
 Tribal-Klasse (Fregatte), eine Klasse von Fregatten der Royal Navy
 Ein alternativer Name für die Iroquois-Klasse, eine Klasse von Zerstörern der Royal Canadian Navy